Я́ма:
 Яма — вырытое или образовавшееся углубление в земле.

Физика 
 Квантовая яма
 Потенциальная яма

Религия 
 Яма — бог в индуизме, царь загробного мира.
 Яма — в буддизме первый повелитель ада, царь асуров.
 Яма — понятие в йоге.

Топонимы 
 Яма — река в Алтайском крае, приток Чумыша.
 Яма — река в Восточной Сибири, приток Енисея.
 Яма — река в Магаданской области.
 Яма — река в Саратовской области.
 Яма — река в Волгоградской области.
 Яма — название в 1913—1973 годах города Северск Донецкой области Украины.
 Яма — старое название города Кингисепп.
 Яма — славянское наименование сельского населённого пункта Грубе в городских границах Вайсенберга, Верхняя Лужица, федеральная земля Саксония, Германия.
 Яма — мемориал жертвам Холокоста в Минске.
 «Яма» — общественное пространство в центре Москвы (на Хохловской площади)

Фамилия 
 Яма, Владислав Николаевич (род. 1982) — украинский танцор, судья телевизионных проектов.
 Яма, Матия (1872—1947) — словенский художник.

Искусство 
 «Яма» — повесть А. И. Куприна.
 «Яма» — турецкий сериал, снятый Синаном Озтюрком, выходит с 2017 года.
 «Яма» — советский фильм, экранизация повести А. И. Куприна.
 «Яма» — тайваньский фильм режиссёра Цай Минляна.
 «Яма» — британский фильм.
 «Куприн. Яма» — российский пятисерийный фильм, экранизация повести А. И. Куприна.

См. также 
 Ям (значения)
 Ямы

Примечания